/dev/null, o dispositivo nulo dos sistemas operacionais do tipo Unix.
 Null, um valor especial em programação de computadores.
 Null, um valor especial na linguagem SQL.
 caractere nulo, um caractere de controle.

Desambiguação